

Astronomia
 1005 Arago – asteroide della fascia principale
 Anello Arago – anello del pianeta Nettuno
 Cratere Arago – cratere della Luna
 Cratere Arago – cratere del pianeta Marte

Persone 
 Emmanuel Arago (1812-1896) – politico francese
 Étienne Arago (1802-1892) – politico e commediografo francese
 François Arago (1786-1853) – matematico, fisico, astronomo e uomo politico francese
 Jacques Arago (1790-1855) – scrittore francese

Altro
 Arago ovvero AR∀GO – manga di Takahiro Arai
 Arago de Sète Volley-Ball – società pallavolistica maschile francese 
 Ghiacciaio Arago – ghiacciaio della Terra di Graham, in Antartide
 Punto caldo di Arago – punto caldo dell'Oceano Pacifico nell'arcipelago delle Isole Australi
 Punto di Arago – punto all'orizzonte in cui si avverte la massima luminosità